Only You (1992), een film van Betty Thomas
Only You (1994), een film van Norman Jewison
Only You (2011), een film uit 2011
Only You (2018), een film

Muziek
Only You (Jan Wayne), een single van de band Jan Wayne
Only You (Toto), een nummer
Only You (Train), een single van de band Train
Only You (Yazoo), een single van de band Yazoo, gecoverd door The Flying Pickets
Only you (Frenna), een lied van Frenna in samenwerking met Philly Moré uit 2019